I liga szkocka w piłce nożnej (1954/1955) – był to pięćdziesiąty ósmy sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Aberdeen. Awans uzyskały zespoły Airdrieonians i Dunfermline Athletic. Do Scottish Football League First Division nie spadł nikt, ponieważ liga została powiększona do 18 zespołów.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1954 w piłce nożnej
1955 w piłce nożnej